Goldfinger (novel·la), setena novel·la de James Bond escrita per Ian Fleming i publicada el 1959
 Goldfinger (pel·lícula), pel·lícula britànica de Guy Hamilton estrenada el 1964, tercera entrega filmogràfica de les aventures de James Bond 
 Goldfinger (banda), banda musical
 Ernő Goldfinger o Ernest Goldfinger (Budapest, 1902 – 1987), arquitecte i dissenyador d'origen jueu hongarès conegut especialment per la seva contribució al moviment modern en arquitectura, en particular al Regne Unit